Александр Пряхин:
 Пряхин, Александр Андреевич (1899—1938) — начальник Управления НКВД по Уссурийской области, старший майор.
 Пряхин, Александр Иванович (род. 1949) — работник промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.